Kutama (stam), een Berberse stam
 Kutama (Zimbabwe), de geboorteplaats van oud-president Mugabe van Zimbabwe